Thunderbolt Peak steht für:

 Thunderbolt Peak (Kalifornien), Berg in der Sierra Nevada, Kalifornien, USA
 Thunderbolt Peak (Colorado), Berg in Colorado, USA
 Thunderbolt Peak (Kanada), Berg in Alberta, Kanada